Jacob Katzenstein (1864-1921) – niemiecki lekarz otorynolaryngolog
 Moritz Katzenstein  (1872-1932) – niemiecki chirurg

 niemiecka nazwa Kocierzy